Присо́вский () — украинская фамилия.

Известные носители:
  (1861—1917) — композитор, дирижёр, капельмейстер военного оркестра 132-го пехотного Бендерского полка (г. Киев).
  (1933—2007) — украинский литературный критик и педагог, доктор филологических наук, профессор Одесского национального университета.
 Присовский, Константин Адамович (1879—1966) — военный деятель, генерал-майор, Георгиевский кавалер.